Morning steht für:
 Morning, japanisches Manga-Magazin
 Morning, ein Rettungsschiff der Discovery-Expedition
 Kia Morning, Automodell der Marke Kia, siehe Kia Picanto
 Morning-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Lake Morning, See im Viktorialand, Antarktika
 Mount Morning, Vulkan im Viktorialand, Antarktika

Morning ist der Familienname folgender Personen:
 Robin Morning (* im 20. Jahrhundert), US-amerikanische Skirennläuferin